Résultats détaillés de l'édition 2000 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 26 juin au .

Faits marquants 
L'Américain Pete Sampras rentre dans l'histoire du tennis en égalant le record de William Renshaw, victorieux à sept reprises du simple messieurs. Il s'agit du treizième titre du Grand Chelem remporté par Pete Sampras. Son adversaire malheureux en finale est l'Australien Patrick Rafter.

Vainqueur de la tenante du titre, l'Américaine Lindsay Davenport, sa compatriote Venus Williams remporte le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière.

Ce tournoi est aussi marqué par l'ascension en demi-finale de Vladimir Voltchkov. Cela constitue la meilleure performance d'un joueur issu des qualifications à Wimbledon.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

2000
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 2000
Tennis en juin 2000
Tennis en juillet 2000